NFL sezona 1984. je 65. po redu sezona nacionalne lige američkog nogometa.

Sezona je počela 2. rujna 1984. Super Bowl XIX je bio završna utakmica sezone, u kojoj su se 20. siječnja 1985. u Stanfordu u Kaliforniji na Stanford Stadiumu sastali pobjednici AFC konferencije Miami Dolphinsi i pobjednici NFC konferencije San Francisco 49ersi. Pobijedili su 49ersi rezultatom 38:16 i tako osvojili svoj drugi naslov prvaka u povijesti.

Prije početka sezone 1984. momčad Coltsa se iz Baltimorea u Marylandu preselila u Indianapolis u Indiani gdje igraju do danas pod imenom Indianapolis Colts.

Poredak po divizijama na kraju regularnog dijela sezone 

Napomena: * - ušli u doigravanje kao pobjednik divizije, ** - ušli u doigravanje kao wild-card, % - postotak pobjeda, P± - postignuti/primljeni poeni

Doigravanje

Pozicije za doigravanje

Utakmice u doigravanju

Nagrade za sezonu 1984.

Statistika

Statistika po igračima

U napadu 

Najviše jarda dodavanja: Dan Marino, Miami Dolphins - 5084
Najviše jarda probijanja: Eric Dickerson, Los Angeles Rams - 2105
Najviše uhvaćenih jarda dodavanja: Roy Green, St. Louis Cardinals - 1555

U obrani 

Najviše obaranja quarterbacka (sackova): Mark Gastineau, New York Jets - 22
Najviše presječenih lopti:  Kenny Easley, Seattle Seahawks - 10

Statistika po momčadima

U napadu 

Najviše postignutih poena: Miami Dolphins - 513 (32,1 po utakmici)
Najviše ukupno osvojenih jarda: Miami Dolphins - 433,5 po utakmici
Najviše jarda osvojenih dodavanjem: Miami Dolphins - 313,6 po utakmici
Najviše jarda osvojenih probijanjem: Chicago Bears - 185,9 po utakmici

U obrani 

Najmanje primljenih poena: San Francisco 49ers  - 227 (14,2 po utakmici)
Najmanje ukupno izgubljenih jarda: Chicago Bears - 241,4 po utakmici
Najmanje jarda izgubljenih dodavanjem: New Orleans Saints - 153,3 po utakmici
Najmanje jarda izgubljenih probijanjem: Chicago Bears - 86,1 po utakmici

Vanjske poveznice 

Pro-Football-Reference.com, statistika sezone 1984. u NFL-u
NFL.com, sezona 1984.

Izvori 

1984